Коскоматес има више значења:

 Коскоматес (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Коскоматес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику